ARA Almirante Brown es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:

 ARA Almirante Brown (1880), acorazado asignado en 1880.
 ARA Almirante Brown (C-1), crucero pesado de la clase Veinticinco de Mayo.
 ARA Almirante Brown (D-20), destructor de la clase Fletcher (exUSS Hermann).
 ARA Almirante Brown (D-10), destructor MEKO-360.

Almirante Brown